De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - 1500 meter vrouwen begon op 17 november 2012 in Heerenveen en eindigde daar op 10 maart 2013.

Titelverdedigster was Christine Nesbitt uit Canada, ze werd opgevolgd door Marrit Leenstra. Leenstra won weliswaar slechts één wedstrijd, maar de vrouwen die meer wedstrijden wonnen (Nesbitt twee en Ireen Wüst drie) ontbraken dan weer tijdens andere races waardoor Leenstra uiteindelijk de regelmatigste was.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Heerenveen (1)

Kolomna

Astana

Inzell

Erfurt

Heerenveen (2)

Vrouwen 1500 meter
2012/2013